Simon Bethmann ist der Name folgender Personen: